Классный художник — формальный уровень квалификации художника в Российской империи; использовался Императорской Академией художеств и Московским училищем живописи, ваяния и зодчества до реформы 1893 года.

Во время обучения в академии ученики выполняли работы по рисунку, живописи и композиции, за которые получали оценки, а по окончании курса — медали. Большая и малая золотая медали, а также большая серебряная медаль давали художнику классный чин в табели о рангах. Малая серебряная медаль давала звание «неклассного художника» (также «свободного») при условии сдачи экзаменов с общим баллом 3. Звание позволяло выйти из податного сословия и получить льготы по отбыванию воинской повинности. Звания могли также получать художники, не обучавшиеся в Академии, после сдачи экзаменов и представления конкурсных работ.

История 
С 1860-х годов сам факт допуска к конкурсу на золотую медаль стал основанием для присвоения званий классных художников первой и второй степеней; звание неклассного художника стало присваиваться за демонстрацию художественной грамотности.

Наконец, в ходе академической реформы 1893 года система званий классных художников была заменена на звания художника и художника-архитектора.

Большая золотая медаль 

Обладатель большой золотой медали (классный художник первой степени) имел право на пенсионерскую поездку по Европе и гражданский чин девятого класса.

Для обладателей большой золотой медали открывалась дальнейшая карьера в Академии:
 звание «назначенного», для чего художник должен был выполнить произведение на заданную тему и получить одобрение этого произведения от Совета Академии;
 звание «академика», которое «назначенный» мог получить, создав конкурсное произведение на звание академика;
 далее академик мог претендовать на звания адъюнкт-профессора, и, в конце концов, профессора класса Академии художеств.

Малая золотая медаль 
Обладатель малой золотой медали (классный художник второй степени) получал гражданский чин двенадцатого класса.

Большая серебряная медаль 
Обладатель большой серебряной медали (классный художник третьей степени) получал гражданский чин самого низшего, четырнадцатого класса.

Повышение степени 
Классные художники второй и третьей степеней могли получить следующую степень, представив (по крайней мере через год) новое произведение, достойное такой награды по мнению Совета Академии.

Исключения 
На практике система отличалась большой гибкостью, с многочисленными исключениями для талантливых художников и выдающихся произведений.

См. также 
 Вольный общник

Примечания

Литература 
 Классный художник АХ 
 Статья в словаре терминов изобразительного искусства.

Императорская Академия художеств
Московское училище живописи, ваяния и зодчества